La saison 2013-2014 du championnat de Tunisie de football de Ligue II est la  de la deuxième division tunisienne, la Ligue Professionnelle 2.

Participants et localisation

Groupe A 
 Avenir sportif de Kasserine
 Club sportif hilalien
 Espérance sportive de Zarzis
 Sporting Club de Ben Arous
 Association sportive de l'Ariana
 Avenir sportif de Gabès
 Étoile sportive de Béni Khalled
 Croissant sportif de M'saken
 Association sportive de Djerba
 Étoile olympique de Sidi Bouzid

Groupe B 
 Olympique du Kef 
 Espoir sportif de Hammam Sousse
 Union sportive de Ben Guerdane
 Stade sportif sfaxien
 Jendouba Sports
 Football Club Hammamet
 Club sportif de Korba
 Enfida Sports
 Sfax railway sport
 Club olympique des transports

Première phase

Groupe A 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Groupe B 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Seconde phase

Poule pour le titre 

|valign=top align=left width=33%|

|}

Barrage de relégation 

2013-2014
Football M2
Championnat M2